Frederick Campbell (1847-1911) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Cawdor
 Frederick Campbell (ur. 1943) – amerykański biskup katolicki